Lactoridiaceae é uma família das angiospermas. Possui apenas um género e uma espécie: Lactoris fernandeziana, um arbusto endémico do Arquipélago Juan Fernández.

O sistema APG II, de 2003, reconhece esta família e coloca-o na ordem Piperales, no clade das 'magnoliídeas.

 Ligações externas 
 Lactoridiaceae in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, information retrieval.'' Version: 3rd May 2006. http://delta-intkey.com.
 The families of flowering plants
 American Journal of Botany
 NCBI Taxonomy Browser

Lactoridaceae
Famílias de angiospérmicas